Schots voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Schots voetbalelftal onder 19 (vrouwen)